

Geografia

Austria 
 Hafning – frazione di Mortantsch, comune nel distretto di Weiz (Bassa Stiria)
 Hafning – ex comune ora frazione di Wartmannstetten, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Hafning bei Trofaiach – ex comune ora frazione di Trofaiach, città nel distretto di Leoben (Stiria)